Республика Алтай по состоянию на начало 2020 года включает следующие населённые пункты:
 1 город (в списке выделен оранжевым цветом);
 247 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года — 245 сельских населённых пунктов, из них 8 без населения).

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства: 1 городу и 10 районам (аймакам); в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 1 городской округ и 10 муниципальных районов.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения города — по оценке на 1 января  года.

Город (городской округ)

Районы (аймаки)

Кош-Агачский район

Майминский район

Онгудайский район

Турочакский район

Улаганский район

Усть-Канский район

Усть-Коксинский район

Чемальский район

Чойский район

Шебалинский район

См. также 
 Административно-территориальное деление Республики Алтай
 Городские населённые пункты Республики Алтай
 Сельские поселения Республики Алтай

Примечания 

Алтай
Алтай